Добри Станчовски може да се отнася за:

 Добри Станчовски, български пилот и концлагерист
 Добри Станчовски, български революционер от ВМОРО

Бележки